Kaltsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalsor (ö i Finland), Egentliga Finland, Åbo, 
 Kaltsaari (ö i Nystadsregionen), Egentliga Finland, 
 Kaltsaari (ö i Åbo), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar